Kungsstugan ist der Name zweier Häuser in Schweden:
Kungsstugan (Åhus)
Kungsstugan (Örebro)